Сан Хасинто Тлакотепек има више значења:

 Општина Сан Хасинто Тлакотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хасинто Тлакотепек (Сан Хасинто Тлакотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику